Gli Imperial Circus Dead Decadence sono un gruppo musicale death metal giapponese, formatosi a Fukuoka nel 2007 e composto dal cantante Rib:y(uhki) e il chitarrista, bassista, e programmatore Hull inizialmente, per poi svilupparsi arruolando pure il chitarrista KIM, la cantante femminile KIMI, il cantante Hellnear, il chitarrista Yuto Iizuka ed infine Shuhei Kamada alla batteria.

Formazione

Membri Principali 

 Rib:y(uhki) - voce, cori, narratore, chitarra, basso, illustrazioni (dal 2007)
 Hull - chitarra, basso, tastiera (dal 2007)
 KIM - chitarra (dal 2011)

Membri Secondari 

 KIMI - voce femminile (conosciuta pure come KIMIKO; dal 2014)
 Hellnear - growl (dal 2011)
 Yuto Iizuka - chitarra (dal 2015)
 Shuhei Kamada - batteria (dal 2015, prima del 2015, in tutta la discografia antecedente a questo anno, la batteria era programmata.)

Ex Membri 

 Kylie - voce (2008-2013)
 TOME - chitarra (2011-2012)
 Shimi - batteria (2012)

Discografia

Album 

 Sangeki no Chi ni Kagayaku Somatta Ai to Zetsubou no Kuroi Shi to Ga Tsumugu Saigo no Monogatari (, 2008)
 Kuruoshiku Saita Seisan na Mukuro wa Kanade, Itooshiku Saita Shoujo wa Seisan no Uta wo Utau (, 2011)
 MOGARI - Shi E Fukeru Omoi Wa Rikujoku Sura Kurai, Kanata No Sei Wo Aisuru Tame Ni Inoti Wo Tataeru. (殯――死へ耽る想いは戮辱すら喰らい、彼方の生を愛する為に命を讃える―― , 2022)

Singoli 

 Haishita Shoujo wa, Haiyoru Konton to Kaikousu. (, 2010)
 Yomi yori Kikoyu, Koukoku no Hi to Honoo no Shoujo. (, 2014)
 Fushoku Ressentiment, Fushi Yoku no Sarugakuza. (, 2016)

Collegamenti esterni